IGMP snooping — процесс отслеживания сетевого трафика IGMP, который позволяет сетевым устройствам канального уровня (свитчам) отслеживать IGMP-обмен между потребителями и поставщиками (маршрутизаторами) многоадресного (multicast) IP-трафика, формально происходящий на более высоком (сетевом) уровне. Эта функциональность доступна во многих управляемых коммутаторах для сети Ethernet (по крайней мере среднего и верхнего ценовых уровней), но всегда требует отдельного включения и настройки.

После включения IGMP snooping коммутатор начинает анализировать все IGMP-пакеты между подключенными к нему компьютерами-потребителями и маршрутизаторами-поставщиками multicast трафика. Обнаружив IGMP-запрос потребителя на подключение к multicast группе, коммутатор включает порт, к которому тот подключён, в список её членов (для ретрансляции группового трафика). И наоборот: услышав запрос 'IGMP Leave' (покинуть), удаляет соответствующий порт из списка группы.

Назначение 

IGMP snooping разработан для предотвращения широковещательной (broadcast) ретрансляции multicast трафика компьютерам-потребителям, которые явно не заявили о своей заинтересованности в нём. Это позволяет коммутаторам исключать такой трафик из потоков, направляемых через порты, к которым не подключены его потребители, тем самым существенно снижая нагрузку на сеть. Однако при этом нагрузка на сам коммутатор не снижается, а повышается, поскольку такая фильтрация требует затрат памяти, NPU и CPU, в то время как простая ретрансляция по всем портам — операция "дешёвая". По умолчанию, без функции IGMP snooping коммутатор ретранслирует multicast трафик по всем своим портам, принадлежащим к тому же широковещательному домену или VLAN, что не только бесполезно, но и способно вызвать проблемы на некоторых конечных сетевых устройствах, вынужденных обрабатывать неожиданный для них поток данных. Использование такого "поведения по умолчанию" злоумышленником может привести к успешной DoS-атаке на всю сеть или некоторые устройства в ней. IGMP snooping способен существенно улучшить работу сети, в которой активно используются приложения, основанные на multicast вещании.

По существу IGMP snooping есть оптимизация реалий канального уровня с учётом фактических потребностей сетевого уровня и не является функциональностью самого IGMP.

Реализации 

Существуют две реализации IGMP snooping: активный и пассивный.

 Пассивный IGMP snooping просто прослушивает IGMP трафик, никак не фильтруя его, не интерферируя с IGMP никоим образом.
 Активный IGMP snooping: Хотя snooping подразумевает пассивное прослушивание, некоторые реализации активно фильтруют IGMP-пакеты с целью уменьшить загруженность multicast маршрутизатора. Запросы на подключение и отключение, следующие к маршрутизатору, фильтруются с целью минимизации объемов пересылаемой информации. Коммутатор старается добиться того, чтобы маршрутизатор имел только одну запись подписчика на каждую multicast группу независимо от того, сколько их на самом деле. Например: есть два активных подписчика, и первый из них покидает группу, коммутатор определяет, что маршрутизатору эта информация не нужна, поскольку не влияет на состояние группы с точки зрения последнего. Однако, когда в следующий раз поступит обычный запрос от маршрутизатора, коммутатор пропустит ответ от оставшегося потребителя, чтобы маршрутизатор не счёл, что подписчиков больше нет.Отсюда следует, что при активном IGMP snooping маршрутизатор знает только о самом последнем участнике, присоединившемся к группе.

См. также 

 IGMP — Internet Group Management Protocol
 MLD — Multicast Listener Discovery
 Сетевой коммутатор

Ссылки на RFC 
 RFC 4541 — Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches. M. Christensen, K. Kimball, F. Solensky. May 2006. (Format: TXT=38555 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

 RFC 3376 — Internet Group Management Protocol, Version 3. B. Cain, S. Deering, I. Kouvelas, B. Fenner, A. Thyagarajan. October 2002.(Format: TXT=119726 bytes) (Obsoletes RFC2236) (Updated by RFC4604)(Status: PROPOSED STANDARD)

 Текущий статус RFC можно проверить по их списку — 

Ethernet
TCP/IP
Интернет-протоколы